Дэвид Бут (; , Детройт, США) — американский хоккеист, левый нападающий.

Карьера 
На драфте НХЛ 2004 года был выбран во 2 раунде под общим 53 номером командой «Флорида Пантерз».

1 июля 2009 года заключил 6-летний контракт с «Флоридой» на $ 25,5 млн. В сезоне 2009/10 провел лишь 28 матчей из-за двух сотрясений мозга, полученных после силовых приёмов Майка Ричардса и Ярослава Шпачека.

22 октября 2011 года был обменян в «Ванкувер Кэнакс». В июне 2014 года «Ванкувер» выкупил последний год контракта. Бут заключил однолетний договор с «Торонто» на $ 1,1 млн.

После сезона в «Торонто» решил попробовать свои силы в КХЛ, заключив однолетний контракт с владивостокским «Адмиралом».

В сентябре 2016 года был на просмотре в «Анахайме», но клуб не стал предлагать контракт нападающему. В результате Дэвид остался в России и заключил однолетний договор с «Авангардом». Забил 2 гола в плей-офф Кубка Гагарина.

После 2 лет в КХЛ Бут вернулся в НХЛ и, пройдя просмотр в «Детройте», заключил однолетний договор на $ 700 тыс.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Ютика Кометс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккейные левые нападающие
Задрафтованные ХК «Флорида Пантерз»